Швајцарска је учествовала на 24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа. То је било њено 24. учешће на овом такмичењу, односно учествовала је на свим европским првенствима на отвореном до данас. Репрезентацију Швајцарске представљало је 50 спортиста (25 мушкараца и 24 жена) који су се такмичили у 26 дисциплина (14 мушких и 12 женских).

У укупном пласману Швајцарска је са 4 освојене медаље (1 златна, 2 сребрне и 1 бронзана) заузела је 14. место. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Швајцарска је са 13 учесника у финалу заузела 10 место са 59 бодова.

1 8 2 14 1 6 4 20 1 4 3 6 1 1 59

Учесници 

 Мушкарци:
 Силван Вики — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Алекс Вилсон — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Флоријан Кливаз — 100 м, 4 х 100 м
 Јел Бургундер — 400 м, 4 х 400 м
 Јан Хочстрасер — 1.500 м
 Жилијен Вандерс — 5.000 м, 10.000 м
 Jonas Raessс — 5.000 м
 Тадесе Абрахам — Маратон
 Кристијан Крајенбил — Маратон
 Андреас Кемпф — Маратон
 Патрик Вегели — Маратон
 Геронимо вон Вартбург — Маратон
 Марсел Берни — Маратон
 Џејсон Џозеф — 110 м препоне
 Брајан Пења — 110 м препоне
 Алаин-Херве Мфомкпа — 400 м препоне
 Дени Бранд — 400 м препоне
 Сугантан Сомасундарам — 4 х 100 м
 Јонас Гехриг — 4 х 4100 м 
 Рики Петручиани — 4 х 400 м
 Чарлс Девантаи — 4 х 400 м
 Луј Гаш — Скок увис
 Доминик Алберто — Скок мотком
 Банјамин Гфелер — Скок удаљ
 Кристофер Улман — Скок удаљ

 Жене:
 Муџинба Камбуђи — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Ајла дел Понте — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Саломе Кора — 100 м, 4 х 100 м
 Корнелија Халбхир — 200 м
 Сара Атчо — 200 м, 4 х 100 м
 Селина Бихел — 800 м
 Лоре Хофман — 800 м
 Delia Sclabas — 1.500 м
 Мартина Страхл — Маратон
 Лаура Хребец — Маратон
 Каролине Моен Гуидон — Маратон
 Леа Шпрунгер — 400 м препоне
 Робине Шурман — 400 м препоне
 Јасмин Гигер — 400 м препоне
 Фабине Шлумпф — 3.000 м препреке
 Chiara Scherrer — 3.000 м препреке
 Фанете Хумаир — 4 х 400 м
 Робине Шурман — 4 х 400 м
 Рачел Пелауд — 4 х 400 м
 Јасмин Гигер — 4 х 400 м
 Ангелица Мозер — Скок мотком
 Никол Зилман — Бацање кладива
 Géraldine Ruckstuhl — Седмобој
 Аник Калин — Седмобој

Освајачи медаља (4)

Злато (1) 
 Тадесе Абрахам — Маратон

Бронза (3) 
 Карим Хусејин — 400 м препоне
 Муџинба Камбуђи — 100 м
 Леа Шпрунгер — 400 м препоне

Резултати

Мушкарци

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Швајцарска на Европском првенству у атлетици на отвореном